Никола́й Зло́бин:
 
 Злобин, Николай Васильевич (род. 1958) — политолог, историк и публицист.
 Злобин, Николай Дмитриевич (род. 1996) — российский футболист.